Адміністративний устрій Кам'янського району — , Придністров'я
 Адміністративний устрій Кам'янського району — , Черкаська область